Ancylocerini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Ancylocerini
 Gênero Ancylocera
 Gênero Assycuera
 Gênero Callancyla
 Gênero Ceralocyna
 Gênero Cercoptera
 Gênero Exallancyla
 Gênero Ischnotes
 Gênero Mimonneticus

Cerambycinae
Ancylocerini